Riccarton bezeichnet:

 in Neuseeland
 Riccarton (Neuseeland), ein Vorort von Christchurch
 Riccarton (Wahlkreis), der nach dem Vorort benannte Wahlkreis
 den Riccarton Racecourse, eine Pferderennbahn ebenda
 eine Örtlichkeit auf den Taieri Plains in Otago

in Schottland
 Riccarton (Scottish Borders), eine ehemalige Ortschaft in den Scottish Borders
 Riccarton (East Ayrshire), eine Gemeinde und ein altes Dorf in Ayrshire
 Riccarton (Edinburgh), ein Bereich im Südwesten Edinburghs, wo sich der Hauptcampus der Heriot-Watt University befindet

Siehe auch: Bahnhof Riccarton Junction